Azia maggiore, patrizia dell'Antica Roma
 Gens Atia, famiglia dell'Antica Roma